Žarko Lučić, OFMCap (1978.), hrvatski rimokatolički svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, rodom iz Jajca. Jedan od tek tisuću svjetskih misionara milosrđa, gvardijan splitskog kapucinskog samostana Gospe od Pojišana i rektor splitsko zavjetno svetište Gospe od Pojišana koje je uz taj samostan.

Životopis 
S tek četrnaest godina ušao je u samostan, na sam blagdan Velike Gospe. Došao je ratne 1992. kad je bio s obitelji prisiljen napustiti razrušeno Jajce. Krajem srpnja 1992. godine Jajce je već bilo u okruženju i s ocem se izvukao i otišao u München. Ondje je htio upisati srednju školu. Nije planirao biti svećenik. Biti kapucin bilo je nepoznanica, jer njih nije bilo u Bosni. Kad je palo Jajce, cijela mu je obitelj završila u progonstvu. Žarko je nakon dva mjeseca dospio u kapucinski samostan u Varaždin gdje mu je bio bratić fra Anto Barišić, danas profesor na zagrebačkom KBF-u. Prvotno je planirao biti desetak dana. Odgojitelj ga je prigodom posjeta upitao želi li postati fratar. Zamisao mu se učinila zanimljiva te je odlučio ostati i vidjeti što dalje. Poziv mu je razbuktala knjiga od belgijskom svećeniku i misionaru, "apostolu gubavaca", sv. Damjanu de Veusteru, koji je na otoku gubavaca u Polineziji Molokaju misionario, do smrti i unatoč bolesti skrbio za domoroce, gradio bolnice, sirotišta i nova naselja. U Zagrebu se zaredio za svećenika zagrebačkoj katedrali 2004. godine. Dvije godine bio je na poslijediplomskom studiju u Rimu na Sveučilištu Antonianum i dobro svladao talijanski jezik.
Danas živi u Splitu. Često obilazi starije i nemoćne osobe. Dok je u samostanu, uzgaja voće i povrće. Nije razmišljao biti misionar milosrđa, no pozvao ga je provincijal fra Jure Šarčević te ga je predložio njega i fra Gorana Rukavinu, koji je studirao u Milanu, za papin mandat misionara milosrđa. Papa Franjo ga je prigodom proglašenja Godine milosrđa, listopada 2015. proglasio misionarem milosrđa, kojih je na svijetu tek nešto više od tisuću, u Hrvatskoj samo četvorica,  a u BiH također samo četvorica. Mandat misionara milosrđa traje mu jednu godinu. Time mu je papa odobrio odrješenje najtežih grijeha.

Izvori

Vanjske poveznice 
Slobodna Dalmacija  Damir Šarac: Fra Žarko Lučić: Opraštam najteže grijehe u Papino ime, 26. ožujka 2016.

Hrvatski katolički svećenici
Životopisi, Jajce
Životopisi, Split
Franjevci kapucini